Per Andersen kan henvise til flere personer:

 Per Oskar Andersen (1930-) Norsk hjerneforsker
 Per Bødker Andersen (1946-) – tidligere borgmester for Kolding Kommune (1985-2009) for socialdemokraterne
 Per Ulrich Andersen (1981-) – også kendt som Per Ulrich Karpf, bedrageridømt forretningsmand og tidligere ungdomspolitiker.
 Per Andersen (historiker) - dansk historiker.